Туна Манса има више значења:

 Туна Манса (Силао), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Туна Манса (Викторија), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Туна Манса (Сан Хуан дел Рио), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Туна Манса (Санта Марија дел Рио), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику